Felix Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Felix Township (Illinois)
 Felix Township (Iowa)